Jméno a příjmení Josef Cibulka se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Cibulka (1886–1968) – český římskokatolický kněz, historik umění, archeolog a vysokoškolský profesor 
 Josef Cibulka (kněz) (1796–1845) – český římskokatolický kněz, děkan v Divišově a spisovatel 
 Josef Cibulka (politik) (1884–???) – český politik a prvorepublikový poslanec za KSČ 
 Josef Czibulka (1793–1868) – český soudce politik z Moravy, poslanec zemského sněmu 
 Josef Cibulka (podnikatel) (* 1950) – český podnikatel a sportovec, který se stal mistrem České republiky v enduru a emigroval do Německa za doby komunismu